Die Abkürzung IWL steht für:
 Isar-Würm-Lech Werkstätten für Menschen mit Behinderung gemeinnützige GmbH mit Hauptsitz in Landsberg am Lech
 Industriewerk Ludwigsfelde, einen ehemaligen Motorroller-Hersteller, siehe Automobilwerke Ludwigsfelde
 Institut für wissenschaftliche Lehrmethoden
 Institute for Women's Leadership

IWL